Tour – sinonimo di tournée, serie di eventi musicali o sportivi organizzati
 Tour – nelle scienze del turismo, tipologia di viaggio

Musica 
 Tour – album dei New Trolls del 1985
 Tour – singolo di Blueface del 2020

Sport
 Tour de France – giro ciclistico della Francia
 Tour de Ski – gara a tappe di sci nordico

Pagine correlate 
 De La Tour
 La Tour